Сдобников Вадим Витальевич — (род. 21 октября 1962, Горький) — российский ученый-филолог, языковед, переводчик, доктор филологических наук, доцент.

Образование 
В 1985 году окончил Переводческий факультет ГГПИИЯ им. Н. А. Добролюбова по специальности «Филология», квалификация «Переводчик-референт, преподаватель английского и испанского языков».

С 1988 по 1991 год — аспирантура на кафедре теории, истории и критики перевода МГЛУ. В 1992 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук, научный руководитель — профессор М. Я. Цвиллинг.

В 2016 году в МГЛУ защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук, тема «Коммуникативная ситуация как основа выбора стратегии перевода».

Научная деятельность 
Автор более 200 научных и научно-методических работ на русском и английском языках по теории, дидактике и практике перевода.

Член редколлегий журналов "Научный диалог", "Военно-филологический журнал", «Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н. А. Добролюбова», "Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности", "Казанский лингвистический журнал", «Мосты. Журнал переводчиков»

Педагогическая и административная работа в высшей школе 
С 1985 года работает в ГГПИИЯ — НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.

С 1985 по 1988 год — председатель профкома студентов ГГПИИЯ и преподаватель кафедры теории и практики перевода.

С 1994 года — доцент кафедры теории и практики английского языка и перевода. С 1992 года — заместитель декана, с 2000 года — и. о. декана, а с 2001 по 2006 г. — декан Переводческого факультета.

В настоящее время — заведующий кафедрой теории и практики английского языка и перевода.

Основные работы 
 Вузы и рынок: навстречу друг другу // Мосты. Журнал переводчиков. — 2014. — 3(43). — С.62-70.
 Социальный перевод на перекрестке культур // Проблемы перевода, языка и литературы: Сборник научных кругов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Вып. 17. — Н.Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2014. — С.72-80.
 Принципы обучения переводу, или О чем еще не было сказано // Мосты. Журнал переводчиков. — 2015. — 1(45)/2015. — С.51-59.
 Перевод — это вид языкового посредничества? // Проблемы теории, практики и дидактики перевода: Сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Вып. 18. Том 1. — Нижний Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2015. — С.89-99.
 Перевод и коммуникативная ситуация: монография. — М.: ФЛИНТА; Наука, 2015. — 464 с.
 Оценка качества перевода (коммуникативно-функциональный подход): монография. — М.: ФЛИНТА; Наука, 2015. — 112 с.
 Определение перевода: коммуникативно-функциональный подход // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. Вып. 3 (10). — Н.Новгород: ВГБОУ ВПО «НГЛУ», 2015. — С.76-84.
 Инвариант перевода: миф или реальность? // Иностранный язык в контексте межкультурной коммуникации: Мат-лы докладов VII Междунар. конф-ции «Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации», 25-27 февраля 2015 г. — Саратов: ИЦ «Наука», 2015. — С.197-208.
 Обучение письменному переводу. Проблемы и задачи // Перевод в меняющемся мире: Мат-лы Международ. научно-практической конф-ции. 19-20 марта, г. Саранск. — М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. — С.334-340.
 Теория перевода: коммуникативно-функциональный подход. Учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. — М.: ВКН, 2019. — 512 с. (в соавторстве с К. Е. Калининым и О. В. Петровой).
 «Расширение смыслов» в медиа-дискурсе, или еще одно препятствие для успешной коммуникации // Языковая политика и лингвистическая безопасность: Материалы Второго научно-образовательного форума, 25-26 сентября 2018 г. – Н.Новгород: НГЛУ, 2018. – С. 216-222.
 Strategy of Redirection: What Is It About? // Humanities & Social Sciences: Journal of Siberian Federal University. – 2018. – 11(5). – P. 303-313.
 . Translation vs Localization: What’s the Difference? // Humanities & Social Sciences: Journal of Siberian Federal University. – 2018. – 11(9). – P. 1487 – 1498.
 Translator Behind the Bars (Court Translation Quality Assessment in Law and Translation Studies) // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. – 2018. – Вып. 1. – Том XV. – С.113-116 (в соавторстве с А.А. Лариным и Л.Б. Обидиной).
 Принципы профессионального редактирования переводов // Вестник Воронежского государственного университета. Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2018. - № 2(2018). – С. 152-156.
 Встреча с будущим: II Зимняя школа перевода СПР // Мосты. Журнал переводчиков. – 2019. – 1(61)/2019. – С. 70-76.
 Роль переводчика в ситуации социального перевода // Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации: Мат-лы докладов XII Всероссийской научной конференции «Иностранные языки в контексте межкультурной коммуникации», посвященной 100-летию СГУ им. Н.Г. Чернышевского, 21-22 февраля 2019 г. – Саратов: Саратовский источник, 2019. – С. 294-302.
 Еще раз о проблеме переводимости // Проблемы теории, практики и дидактики перевода: сборник научных трудов. Серия «Язык. Культура. Коммуникация». Вып. 22. – Н.Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2019. – С.150-157.
 Каким будет профессиональный стандарт переводчика? // Мосты. Журнал переводчиков. – 2019. – № 2(62)2019. – М.: Р.Валент, 2019. – С.3-9 (в соавторстве с И.М. Матюшиным и В.И. Фроловым).
 . Так чему же нужно учить переводчиков? // Мосты. Журнал переводчиков. – 2019. - №3(63)2019. – М.: Р.Валент, 2019. – С. 44-54 (в соавторстве с О.В. Петровой).
 Коммуникативная ситуация и лингвистическое оформление текста в специальном переводе: содержательно-смысловой аспект // Научный диалог. – 2019. - № 1. – С.165-177. (В соавторстве с Р.М. Шамиловым).
 Переводоведение сегодня: вечные проблемы и новые вызовы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика = Russian Journal of Linguistics. 2019. Т. 23. No 2. С. 295—327. doi: 10.22363/2312-9182-2019-23-2-295-327.
 Рецензия на монографию Е.А. Княжевой «Оценка качества перевода: история, теория, практика» // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. Вып. 47. – Н.Новгород: НГЛУ, 2019. – С. 168-176.
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 1. Методические основы подготовки переводчиков: обобщение опыта: коллективная монография / Под общ. ред. В.В. Сдобникова. – Н.Новгород: НГЛУ, 2017. – 238 с. (Разделы: Предисловие. – с.5-8; Перевод как профессиональная деятельность. – с.9-18; Структура и содержание подготовки переводчиков. – с.18-21; Курс коммерческого перевода. – с. 44-53; Некоторые задачи и приемы обучения синхронному переводу на начальном этапе. – с. 141-153).
 Теория перевода: коммуникативно-функциональный подход. Учебник для студентов лингвистических вузов и факультетов иностранных языков. – М.: ВКН, 2019. – 512 с. (в соавторстве с К.Е. Калининым и О.В. Петровой).
 Types of Decompression in Simultaneous Interpreting // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2017. Т. 10. № 3. С. 409-417. 
 Communicative-functional Approach in Russian Translation Studies: Where Does it Come From? // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание. 2017. Т. 16. № 3. С. 71-79. 
 Strategy of Redirection: What is it About? // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 2018. 5 (11). С. 823-833-839. 
 Translation vs Localization: What's the Difference? // Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. 2018. Т. 11. № 9. С. 1487-1498. 
 Коммуникативная ситуация и лингвистическое оформление текста в специальном переводе: содержательно-смысловой аспект // Научный диалог. 2019. № 1. С.165-177. (в соавторстве с Р.М. Шамиловым)
 Переводоведение сегодня: вечные проблемы и новые вызовы // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика = Russian Journal of Linguistics. 2019. Т. 23. No 2. С. 295-327. doi: 10.22363/2312-9182-2019-23-2-295-327. 
 Формирование переводческих компетенций как основная задача преподавателей перевода // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова. 2020. Вып. 3(51). С. 115-131. DOI 10.47388/2072-3490/lunn2020-51-3-117-131. (в соавтрстве с А.В. Ивановым)
 The Basic Requirements to Translator Trainers Competence // The European Proceedings of Social and Behavioral Sciences. Volume LXXXVI - WUT 2020. Электронный ресурс: https://www.europeanproceedings.com/article/10.15405/epsbs.2020.08.141. С.1227-1236. (в соавторстве с Р.М. Шамиловым, Д.Н. Шлепневым)
 The Myth About Translatability // Studia Universitatis Moldaviae. – 2019. – No 10(130). – P.101-106 
 Психолингвистический подход к выявлению причин переводческих ошибок // Теоретические и прикладные аспекты изучения речевой деятельности. – 2020. – Вып. 6(13). – Н.Новгород: НГЛУ, 2020. – С. 89-98 (РИНЦ)
 И вновь о профессиональном стандарте переводчика // Мосты. Журнал переводчиков. – 2020. – 2(66)/2020. – С.4-10 (РИНЦ).
 The Ghostly Concept of Translation Invariant // Текст, дискурс, нарратив: современные тенденции и перспективы исследования. Мат-лы Междунар. научной конф-ции, 1-3 октября 2020 г. – Тяньцзинь – Волгоград, 2020. – С.302-312 (РИНЦ)
 Прекрасный новый мир (?) // Мосты. Журнал переводчиков. – 2020. - №3(67)/2020. – С. 3-16 (в соавторстве с И.В. Зубановой, О.В. Петровой, М.Ю. Родионовой)
 Petrova Olga V., Sdobnikov Vadim V., Waschik Klaus W. (Eds.). Teaching Translation and Interpreting: Approaches and Methods. – Bochum: Helmut Buske, 2020. – 163 s. Сдобников В.В.: Translation as a Purposeful Activity – s.7-34; Teaching Commercial Translation – s.53-60; General Principles of Teaching Interpreting – s. 93-104; Translation Theory in Training Professional Translators (в соавторстве с Д.Н. Шлепневым) – s. 105-109.
 Михаил Яковлевич Цвиллинг: к 95-летию со дня рождения // Мосты. Журнал переводчиков. – 2020. - №3(67)/2020. – С.17-23 (РИНЦ). - Сдобников В. В. Объективное и субъективное в редактировании перевода / В. В. Сдобников // Научный диалог. — 2021. — № 2. — С. 107—126. — DOI: 10.24224/2227-1295-2021-2-107-126 
 Особенности подготовки переводчиков и преподавателей перевода в России // Подготовка переводчиков: анализ систем и подходов в странах мира: сборник тезисов Международной научной конференции «Подготовка переводчиков: анализ систем и подходов в странах мира», НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, Нижний Новгород, 5-6 декабря 2020 г. – Н.Новгород: НГЛУ, 2021. – С.20-22
 Объективное и субъективное в редактировании перевода / В. В. Сдобников // Научный диалог. — 2021. — № 2. — С. 107—126.
 How Can and Should Translation Teachers Be Trained? // Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes. – 2021. -  vol. 9, no 2, pp. 267−277 (в соавторстве с О.В. Петровой)
 Культурный код в аспекте переводческой деятельности // Языковая политика и лингвистическая безопасность // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. Спецвыпуск, 2020. – С.18-31. – Н.Новгород: НГЛУ, 2020 (в соавторстве с Н.В. Барышевым)
 Когнитивная психология и когнитивная педагогика в подготовке преподавателей перевода // Когнитивные исследования языка. Вып. 3(46). Язык и мышление в эпоху глобальных перемен: материалы Международной научной конференции по когнитивной лингвистике, 2-4 июня 2021 г. / Отв. ред. Вып. А.В. Иванов. – М.: Флинта, 2021. – С. 780-783.
 Сдобников В.В. Основные принципы подготовки преподавателей перевода // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета. – 2021. – Вып. 1(53). – Н.Новгород: НГЛУ, 2021. – С.164-166 (в соавторстве с А.В. Ивановым, О.В. Петровой)
 Объективное и субъективное в редактировании перевода // Научный диалог. – 2021. - № 2. – С.107-126.
 What competences make translation teachers happy? // Fundamental Research of the Phenomenon of Happiness 2020. SHS Web of Conferences 122, 01001 (2021).
 Задачи преподавателей перевода в новых условиях // Дискурс профессиональной коммуникации. – 2021. – Т.3. - № 2. – С.43-54. – М.: Московский государственный институт международных отношений, 2021.
 Профессионализация мышления будущих переводчиков как одна из задач преподавателей перевода // Проблемы теории, практики и дидактики перевода: сборник научных статей. Серия «Язык. Культура. Коммуникация», вып. 23. Н.Новгород: НГЛУ, 2021. С. 80-90.
 A Translation Teacher Profile in the Russian Context // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Yazykoznanie [Science Journal of Volgograd State University. Linguistics], 2021, vol. 20, no. 3, pp. 65-74 (в соавторстве с О.В. Петровой)
 Модульная организация профессиональной переподготовки преподавателей перевода // «Актуальные проблемы переводоведения и лингводидактики в контексте меж-культурного взаимодействия», международная научно-практическая конференция (2021 г., г. Брянск). Сборник научных статей международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы переводоведения и лингводидактики в контексте межкультурного взаимодействия» факультета иностранных языков, посвящен-ной 90-летию Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского, 17-19 сентября 2021 г. – Брянск: РИСО БГУ, 2021. – С. 8-15 (в соавторстве с О.В. Петровой)
 How can and should translation teachers be trained? // The journal of teaching English for specific and academic purposes Vol. 9, No 2, 2021, pp. 267−277 (в соавторстве с О.В. Петровой)
 The role of graduation papers in the professional formation of translators and interpreters // Freedom and Responsibility in Pivotal Times. Proceedings of International Forum «Freedom and responsibility in pivotal times» (FaR 2021). Future Academy, 2021. С. 488-499 (в соавторстве с О.В. Петровой, М.Ю. Родионовой)
 Перевод и лингвистическая безопасность // Вестник Нижегородского государственного лингвистического университета им.Н. А. Добролюбова. 2022. Вып. 1 (57). С. 93–108. DOI: 10.47388/2072-3490/lunn2022-57-1-93-108
 Стратегия перевода: заблуждения и реальность // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2022. No 2. С. 27–34. DOI: https://doi.org/10.17308/lic.2022.2/9287
 Основные проблемы в обучении студентов переводу // Подготовка переводчиков: анализ систем и подходов в странах мира: Тезисы Международной научной конференции, Нижний Новгород, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 4-5 декабря 2021 г. Н.Новгород: НГЛУ, 2022. – С.10-13
 Из опыта организации проектной деятельности студентов-переводчиков в рамках учебной практики // Мосты. Журнал переводчиков. – 2022. - № 2(74)/2022. – С.45-50
 Меняется ли переводческая парадигма в цифровую эпоху? // Язык. Культура. Перевод: межкультурная коммуникация в цифровую эпоху: сборник научных трудов. Часть 1. – М.: РУСАЙНС, 2022. – С. 25-36
 Процесс перевода как предмет обучения будущих переводчиков // Interlingua-2022: сборник научных трудов II Международной научно-практической конференции, 18-19 мая 2022 г. Липецк: ЛГТУ, 2022. – С. 157-167
 Переосмысление переводоведческих категорий – переосмысление перевода // Военно-гуманитарный альманах. Серия «Лингвистика». Вып. 7. Т.1: мат-лы XVI Международной научной конференции «Язык. Коммуникация. Перевод», Москва, Военный университет, 24 июня 2022 г. – М.: Военный университет Министерства обороны, 2022. – С.60-75

Членство в организациях 
Председатель Правления Союза переводчиков России,

Руководитель Нижегородского отделения Союза переводчиков России.

Награды 
Благодарность Министерства общего и профессионального образования РФ (1997)

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ (2012)

Звание "Почетный работник сфера образования Российской Федерации" (2022)

Примечания